Професіональна футбольна група А 2008–09 — 85-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув Левскі.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Литекс взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Болгарії 2008—2009.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

2008–09
Болгарія
Болгарія
2008 у болгарському спорті
2009 у болгарському спорті